Рустем ( — «мощнотелый») — мужское личное имя, тюркский вариант (, ) имени персидского происхождения .

 Рустем-паша (ок. 1500—1561) — великий визирь Османской империи, зять султана Сулеймана Великолепного.
 Мечеть Рустема-паши — мечеть с минаретом в историческом центре Стамбула (1561—1563, архитектор Синан).

 Фамилия
  — британский политический активист. 
 Рустем, Ян (около 1762—1835) — литовский художник и педагог, родившийся в Константинополе.

См. также 

 
 
 
 Рустеми, Авни